Warsaw ist
 der englische Name von Warschau
 der frühere Name der Band Joy Division

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Warsaw (Alabama)
 Warsaw (Arkansas)
 Warsaw (Georgia)
 Warsaw (Illinois)
 Warsaw (Indiana)
 Warsaw (Kentucky)
 Warsaw (Minnesota), im Rice County
 Warsaw (Mississippi)
 Warsaw (Missouri)
 Warsaw (New York)
 Warsaw (Town, New York)
 Warsaw (Village, New York)
 Warsaw (North Carolina)
 Warsaw (North Dakota), im Walsh County
 Warsaw (Ohio)
 Warsaw (Pennsylvania)
 Warsaw (South Carolina)
 Warsaw (Texas)
 Warsaw (Virginia)
 Warsaw Junction (Ohio)
 Warsaw Landing (Louisiana)